Joseph Gastinieau, né le  à Le Pertre (Ille-et-Vilaine), mort en  à Rennes (Ille-et-Vilaine), fils de Jean Gastinieau, maire de Le Pertre (1789 -  ).

États de service 

Il arrive au dépôt du  régiment d’infanterie légère le  en tant que conscrit. Pendant ce temps, les bataillons de guerre du  font campagne en Espagne et Portugal.
Alors que le régiment fait la campagne d'Allemagne en 1809, le bataillon où se trouve Joseph Gastinieau ne participe pas à cette campagne et reste sur les côtes de Zélande. 
Durant ce temps, il devient caporal le , fourrier en , puis sergent en  et sergent major en août de la même année.

En 1811, il est envoyé avec deux autres cadres de compagnie à Strasbourg pour conduire et administrer 600 conscrits réfractaires au bataillon de guerre.

Son régiment participe à la campagne de Russie. Il participe à la bataille de Smolensk et la Moskova. 
Durant cette campagne, Joseph Gastinieau est fait prisonnier durant deux années. Il sera de retour en France le .
Il participe à la bataille de Waterloo le  au sein du  léger reconstitué.

La réorganisation des corps d'infanterie en 1815 créée des légions départementales. Sa famille étant de La Gravelle située dans le département de la Mayenne il est incorporé avec son grade d'adjudant dans la légion de Mayenne le .

En 1818 il est nommé sous-lieutenant et le , la légion de Mayenne devient le  régiment d'infanterie légère et il va servir dans ce régiment vingt ans, nommée lieutenant puis capitaine.
Avec le  léger il participe à l'expédition d'Espagne en 1823. Il est fait chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur en 1831.
En 1840, le régiment éclate et Joseph Gastinieau est promu major au 23° Léger et passe ensuite au 46° de Ligne en  jusqu'en 1845.
Juste avant de prendre sa retraite, il est nommé officier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur

Il prend sa retraite en 1845. En 1853 il rédige ses mémoires à l'intention de ses deux fils.
Joseph Gastinieau meurt en  à Rennes (Ille-et-Vilaine).

Distinctions 

 Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur en 1831
 Médaille de Sainte-Hélène le  .

Famille 

Issue d'une famille de six enfants, fils de Jean Gastinieau "du Parc" .

Avec son épouse Sophie Rosalie Aimable Mauroy, il aura deux enfants qui auront aussi une carrière militaire, officiers et décorés à leurs tours de la légion d'honneur
 Henri Alphonse Louis Joseph né le  à Arras (Pas-de-Calais) et mort le .
 Eugène Charles né le  à Arras (Pas-de-Calais) et mort le .

Anecdote 

Il prend la route pour Ostende le  là où est stationné son futur régiment, date de la naissance de Napoléon III .

Notes et références

Sources 
 Joseph Gastineau : Mémoires, 1853 : Archives familiales Patay
 Tradition magazine ,   et 
 Historique du  régiment d'infanterie légère devenu  régimentt d'infanterie, rédigé en 1875 sous la direction du lieutenant-colonel Bernard (Archives de Vincennes).
 
 Archives nationales ; site de Paris ; LH/1085/12 - LH/1085/13 
https://abp.bzh/un-rennais-dans-47847 

Naissance en août 1789
Naissance dans la province de Bretagne
Officier de la Légion d'honneur
Décès en octobre 1873
Décès à 84 ans
Décès à Rennes